Нортуэст-Арктик (, ) — одно из боро Аляски (США).

География 
Площадь боро составляет 105 573 км², из них 12 598 км² (ок. 11,9%) занимают открытые водные пространства. Боро образовано 2 июня 1986 года, административный центр — Коцебу. C севера граничит с боро Норт-Слоп, с востока с Юкон-Коюкук, юга — с Неорганизованным боро и Номом, с запада омывается Чукотским морем.

Охраняемые территории 
 Аляскинский морской национальный заповедник (частично на территории округа)
 
 Национальный заповедник Беринг-Лэнд-Бридж (частично)
 
 «Ворота Арктики» (частично)
 
 Нац. парк Кобук-Валли
 Резерват Коюкук (частично)
 Заповедник Ноатак (частично)
 Резерват Селавик (частично)
Именно в этом регионе, у залива Коцебу, был зарегистрирован самый крупный сухопутный хищник в мире — белый медведь массой 1002 килограмма.

Населённые пункты 
 В скобках указано количество жителей на 2010 год
 Коцебу (3201 человек)
 Селавик (829)
 Нурвик (668)
 Ноатак (514)
 Бакленд (416)
 Кивалина (374)
 Кайана (361)
 Ред-Дог-Майн (309)
 Шангнак (262)
 Амблер (258)
 Кобук (151)
 Диринг (122)

Демография 

Расовый состав (2000)
 эскимосы — 82,4 %
 белые — 12,3 %
 афроамериканцы — 0,2 %
 азиаты — 0,9 %
 уроженцы тихоокеанских островов или Гавайев — 0,1 %
 прочие расы — 0,4 %
 смешанные расы — 3,7 %
 латиноамериканцы (любой расы) — 0,8 %

40 % населения используют аляскинско-инуитские и эскимосско-алеутские языки в качестве домашнего языка общения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт боро 
 Карта боро с указанием населённых пунктов
 Summaries Of Division of Subsistence Research Projects in Northwest Alaska 
 Subsistence Wildlife Harvests in Five Northwest Alaska Communities, 2001-2003 

 
Боро Аляски
Появились в 1986 году в США
Административные единицы, образованные в 1986 году